I montenegrini in Bosnia ed Erzegovina sono cittadini della Bosnia ed Erzegovina che si dichiarano etnicamente membri del popolo montenegrino. Secondo il censimento del 2013, 1883 montenegrini etnici vivono in Bosnia ed Erzegovina, pari allo 0,05% della popolazione totale del paese. Tra questi, 1156 sono stati elencati nella Republika Srpska, 696 nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina e 31 nel distretto di Brcko. La maggior parte vive nelle città di Sarajevo, Banja Luka e Trebinje.

Dati demografici 
Secondo i risultati dei censimenti, la dimensione della popolazione montenegrina in Bosnia ed Erzegovina è stata:

 1948: 3.094 (0,1%)
 1953: 7.336 (0,3%)
 1961: 12.828 (0,4%)
 1971: 13.021 (0,3%)
 1981: 14.114 (0,3%)
 1991: 10.071 (0,2%)
 2013: 1.883 (0,05%)

Note

Voci correlate 
 Diaspora montenegrina 
 Popoli costitutivi della Bosnia ed Erzegovina

Collegamenti esterni 
 Marijan Oršolić (2017): La vita all'ombra dei popoli costituenti: i montenegrini in BiH
 Agenzia di statistica della Bosnia-Erzegovina: demografia e statistica sociale (popolazione)
 Consiglio delle minoranze nazionali della Bosnia-Erzegovina
 YouTube (2016): montenegrini in BiH
 RTCG (2019): montenegrini in Bosnia ed Erzegovina

Gruppi etnici in Bosnia ed Erzegovina